Dret: 
 Patrimoni, conjunt d'objectes o béns que es posseeix
 Patrimoni reial, conjunt de béns, drets i rendes sota la titularitat del rei.
 Comte del patrimoni, funcionari reial encarregat de l'administració del patrimoni reial durant el regne visigòtic hispànic.
 Cultura:
 Patrimoni cultural
 Patrimoni de la Humanitat
 Llista del Patrimoni de la Humanitat a l'Àfrica
 Llista del Patrimoni de la Humanitat a Amèrica
 Llista del Patrimoni de la Humanitat a l'Àsia i Oceania.
 Llista del Patrimoni de la Humanitat a Europa
 Llista del Patrimoni de la Humanitat en perill.
 Col·lecció Estudis del Patrimoni, editorial.
 Premi Nacional de Patrimoni Cultural, premi atorgat per la Generalitat de Catalunya.
 Llista de patrimoni arquitectònic de la Marina Alta
 Patrimoni arqueològic i històric d'Alcoi.
 Genètica: Patrimoni gènic, conjunt de gens d'una determinada espècie.
 Institucions:
 Patrimoni.gencat: Portal web de patrimoni
 Patrimoni Nacional, organisme autònom adscrit l'administració central de l'estat espanyol.